Plaats in Indonesië
 Talang Batu (Mesuji Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung
 Talang Batu (Rambang Kapak Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Prabumulih in de provincie Zuid-Sumatra